Кажа́рк () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Лот. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 490 км на південь від Парижа, 105 км на північ від Тулузи, 33 км на схід від Каора.

Історія 
До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Південь-Піренеї. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Окситанія.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Персоналії 
У Кажарку народилася Франсуаза Саган.

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 533 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 1076,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 
 Офіційний сайт Сайт мерії муніципалітету Кажарк 

 Кажарк на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Кажарк на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Лот

Примітки 

Муніципалітети департаменту Лот